Jaruge est un toponyme qui peut désigner :
Jaruge, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Jaruge, un village de Croatie situé dans la municipalité de Sikirevci, comitat de Brod-Posavina.